Боаз:

Люди 

 Боаз — біблійний персонаж в Книзі Рут

Географічні об'єкти 

 Боаз — місто в США, штат Алабама
 Боаз — невключена територія в США, штат Кентуккі
 Боаз — статистично обумовлена місцевість в США, штат Західна Вірджинія
 Боаз — село в США, штат Вісконсин